Rives hat folgende Bedeutungen:

Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rives (Missouri)
 Rives (Tennessee)
 Rives Township (Jackson County, Michigan)

Gemeinden in Frankreich:
 Rives (Isère) im Département Isère
 Rives (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Les Rives im Département Hérault

Name folgender Personen:
 Amélie Louise Rives (1863–1945), US-amerikanische Schriftstellerin
 Francis E. Rives (1792–1861), US-amerikanischer Politiker
 George L. Rives (1849–1917), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Autor
 Jean-Pierre Rives (* 1952), französischer Rugbyspieler und Bildhauer
 Johnny Rives (* 1936), französischer Motorsportjournalist
 Ramón Agapito Catalá y Rives (1866–1941), kubanischer Verleger und Schriftsteller
 William Cabell Rives (1793–1868), US-amerikanischer Politiker
 Zeno J. Rives (1874–1939), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Rive